Björn Johansson, švedski hokejist, * 23. februar 1950, Švedska.

Johansson je v švedski ligi igral za kluba Nybro IF, za katerega je odigral devet sezon, in Södertälje SK, za katerega je odigral šest sezon.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne in štirih bronastih medalj.

Statistika kariere

|-
| Nybro IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 7
| 7
| 14
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 10
| 6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
| 18
| 12
| 11
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 8
| 11
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 27
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 10
| 10
| 20
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 28
| 6
| 9
| 15
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 15
| 17
| 32
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 9
| 12
| 21
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 27
| 12
| 11
| 23
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 27
| 13
| 14
| 27
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 27
| 7
| 20
| 27
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 27
| 5
| 13
| 18
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 32
| 4
| 14
| 18
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 5
| 5
| 5
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 418
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 176
| bgcolor="#7FFF00" | 311
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 229
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Nybro IF
Hokejisti Södertälje SK